New Forest hat folgende Bedeutungen:

 eine Landschaft im Süden Englands; siehe New Forest (Landschaft)
 eine Verwaltungseinheit in North Yorkshire, England; siehe New Forest (North Yorkshire)
 ein Verwaltungsbezirk in Hampshire, England; siehe New Forest District
 ein Nationalpark im Süden Englands; siehe New-Forest-Nationalpark
 eine Ponyrasse; siehe New-Forest-Pony